Nehalem bezeichnet:
 Tillamook (Volk), einen Indianerstamm, der früher in der Region Pacific Northwest (PNW) angesiedelt war
 Intel-Nehalem-Mikroarchitektur, eine Prozessorbauart
 ein Lied aus dem Album Sparkle & Fade der Band Everclear

Geographie Oregons
 Nehalem (Oregon)
 Nehalem Bay
 Nehalem River
 Nehalem Bay State Park
Siehe auch:
 Columbia and Nehalem Valley Railroad